Carlos Ortiz (1936-2022) – pugile portoricano 
 Carlos Ortiz (1983) – giocatore di calcio a 5 spagnolo